Sainte-Geneviève (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Sainte-Geneviève (Manche), municipi francès al departament de Manche 
 Sainte-Geneviève (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Sainte Genevieve (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Sainte-Geneviève (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Sainte-Geneviève (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Sainte-Geneviève-des-Bois, municipi francès al departament de l'Essonne 
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret), municipi francès al departament del Loiret 
 Sainte-Geneviève-lès-Gasny, municipi francès al departament de l'Eure 
 Sainte-Geneviève-sur-Argence, municipi francès al departament de l'Avairon i a la regió de Migdia-Pirineus.
 Cantó de Sainte-Geneviève-sur-Argence, cantó francès del departament de l'Avairon, a la regió del Migdia-Pirineus 
 Cementiri rus de Sainte-Geneviève-des-Bois, fossar de l'Església Ortodoxa Russa, al departament de l'Essonne, dins la regió de l'Illa de França 
 Església de Sainte-Geneviève (París)
 Marizy-Sainte-Geneviève, municipi francès al departament de l'Aisne